Барсу́к, или обыкнове́нный барсу́к () — вид млекопитающих из рода барсуков семейства куньих.

Этимология названия 
Название является тюркизмом (см. ,  , чагатайск. bursuk) и имеет значение «серый», помимо русского встречается в восточнославянских и польском языках (, , ). Интересно, что аналогичное значение у слов для обозначения барсука, встречающегося в кельтских языках: , , ; откуда оно попало в некоторые диалекты английского и скотс — германский язык на английской основе, употребляющийся в Шотландии (). Предлагаемая Далем этимология от «поросук, порсук, порося» «по сходству его» со свиньёй является неверной.

Праславянским названием барсука, по-видимому, являлось *jаzvьсь, возможно, связанное с *jazva, *jazvina («пещера») и означавшее «живущий в норе». Производные от него слова в церковнославянском, древнерусском (, ), южнославянских (, , чакавск. ), чешском и словацком языках (, ) являются единственным обозначением барсука, в то время как в польском (), украинском () и русском (язвец, язвик, язво, езбик, езвец и т.п.) являются диалектизмами (см. ниже). В случае русского языка, как правило, эти диалектизмы распространены в севернорусских говорах, например, в Новгородской, Ленинградской (тихвинские говоры), Вологодской, Архангельской, Ярославской (там слово «язвец» также обозначает язвительного человека), Кировской, и Тверской областей, а также Карелии (за исключением побережья Белого моря). В псковских говорах для шутливой характеристики людей с лишним весом используется выражение «толстый как язьвёнок» (то есть, как барсучонок). Топонимическая экспедиция Уральского государственного университета зафиксировала использование этих лексем для обозначения не только барсука, но и для енота, росомахи, бобра, а также мелких зверьков в принципе (также зафиксировано употребление данных лексем для обозначения горностая). Данные лексемы отражаются и в топонимии Русского Севера: в Архангельской и Вологодской областях зафиксировано 75 топонимов на их основе, такие как ручей Язвецкий, урочище Езвичьи Норы, река Езбичная и т.п.

Внешний вид 
Длина тела — 60—90 см, хвоста — 16—24 см; масса — до 24 кг, осенью, перед спячкой — до 34 кг (как правило, барсук набирает 3-4 кг). Половой диморфизм, как правило, выражен слабо: самцы несколько крупнее самок по росту и весу (например, в Беларуси средняя длина взрослых самцов составляет 72-75 см, а самок — 65-70 см; но, например, в Англии и Таджикистане самки не уступают в размерах самцам), голова самцов более широкая, с более пышными «бакенбардами» и большим углом перехода лба в нос, в то время как голова самок более узкая и лоб переходит в нос плавно. Кроме того, у самок более заметен белый подшёрсток, хвост более пушистый, а верхние клыки — меньше. Однако у популяций барсуков, обитающих в менее подходящих для обитания местах, например, в горах, половой диморфизм выражен сильнее. Например, на Украине и в Западной Сибири разница в весе между самками и самцами составляет 1,5 раза. Форма массивного тела своеобразна, представляет собой как бы обращённый вперед клин, который резко сужается к концу вытянутой тонкой морды. Шея короткая, почти незаметная. Длина головы составляет 15-20 см. Голова массивная и заметно вытянутая, череп толстокостный, развиты сагиттальный и затылочный гребни, а также лицевая часть. Мозговая коробка обладает овальной формой. Скуловые дуги массивные. Зубы мелкие, за исключением клыков и коренных зубов, располагающихся в нижней челюсти. Уши небольшие, скруглённые. Ноги короткие, массивные (причём передние несколько больше задних), опирающиеся на землю всей ступнёй, из-за чего барсуку трудно передвигаться по глубокому снегу. На пальцах — длинные тупые когти, приспособленные к рытью. Длина стопы задней лапы. Бакулюм почти прямой, слегка загнутый, длина составляет около 74 мм.

Шерсть грубая и щетинистая, есть подшёрсток. Волосяной покров грубый с мягкой и короткой подпушью и длинной редкой остью. Окраска хвоста, спины и боков — буровато-серая с серебристым оттенком и мелкой чёрной рябью (вдоль хребта тянется бурая полоса, постепенно расплываяющаяся кзади); низа тела — черноватая (брюхо — буровато-чёрное, ноги, грудь и шея — полностью чёрные). На белой морде две тёмные полосы, тянущиеся от носа к ушам, кончики которых также белые. Нос чёрного цвета. Встречаются особи-альбиносы и эритристы. Летний мех короткий, почти без подшёрстка, и окрашен темнее, чем зимний. Линяет барсук раз в год, летом. Линька начинается с загривка и плечей, распространяясь на спину и бока.

Распространение и подвиды 
Населяет почти всю Европу (кроме северных районов Скандинавского полуострова и Финляндии), Кавказ и Закавказье, Малую и часть Передней Азии. В России верхняя часть ареала доходит до севера Карелии и южных оконечностей Кольского полуострова.

Подвиды:
 Meles meles meles (Западная Европа)
 Meles meles marianensis (иберийский барсук, Испания и Португалия)
 Meles meles leptorynchus (Россия)

 Meles meles canescens (закавказский барсук, Передняя и Средняя Азия, ввиду сильных генетических отличий также определяется как отдельный вид)
 Meles mepea arcalus (критский барсук, встречается на одноимённом острове)
  Meles meles rhodicus (родосский барсук, встречается на одноимённом острове)
 Meles meles heptneri (кизлярский барсук, степи Северо-Восточного Предкавказья, Калмыкия, дельта Волги)

Образ жизни и питание 

Водится, главным образом, в смешанных и таёжных, реже — в горных лесах; на юге ареала встречается в степях и полупустынях. Придерживается сухих, хорошо дренированных участков, но вблизи (до 1 км) водоёмов или болотистых низин, где богаче кормовая база.

Обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, лесных оврагов и балок. Звери из поколения в поколение придерживаются излюбленных мест; как показали специальные геохронологические исследования, некоторым из барсучьих городков — несколько тысяч лет. Одиночные особи пользуются простыми норами, с одним входом и гнездовой камерой. Старые барсучьи городища (также называемые барсучниками и барсучьими городками) представляют сложное многоярусное подземное сооружение с несколькими (до 40—50) входными и вентиляционными отверстиями и длинными (5—10 м) туннелями, ведущими в 2—3 обширные, выстланные сухой подстилкой (состоит из сухой травы, листьев, мха и мелких веточек) гнездовые камеры, расположенные на глубине до 5 м и в ширину 40-70 см и высоту до 50 см. Гнездовые камеры часто располагают под защитой водоупорного слоя, который препятствует просачиванию в них дождевых и грунтовых вод. Периодически норы чистятся барсуками, старая подстилка выбрасывается наружу. Нередко норы барсуков занимают другие звери: лисицы, енотовидные собаки; однако прямых контактов они предпочитают избегать. Также барсуки устраивают норы в блиндажах и подвалах зданий, в том числе и заброшенных; а, например, в заброшенных колодцах коллекторов и очистных сооружений устраивает места для игр и сна. Вход в нору — полуокруглой формы, достигающие в высоту 30 см и 50 в ширину.

В большинстве районов обитания ведёт оседлый образ жизни, в некоторых горных районах совершает миграции, связанные с изменением кормовых условий в различных частях горных склонов.

Барсук ведёт ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером — после 5—6 часов.

Барсук не агрессивен по отношению к хищникам и человеку, он предпочитает отойти и укрыться в нору или в другое место, но если его разозлить, то он бьёт носом и кусает обидчика, а затем убегает.

Барсук всеяден, но предпочитает животную пищу. Питается он мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами (а также черепашьими яйцами), насекомыми и их личинками, моллюсками, дождевыми червями, зайчатами, а также грибами, ягодами, орехами, фруктами (например, яблоками) и травой. В рацион барсука входит в том числе и виноград (проникнув в виноградник, барсук растаптывает большие грозди, объедая кусты у основания), и если ягоды являются забродившими, то это может привести к опьянению животного. Известны случаи нахождения пьяных барсуков у автомобильных дорог, нередко из-за крепкого сна принимаемых за мёртвых. Также из культурных растений барсуки едят кукурузу и бахчевые культуры. Барсук  очень прожорлив, во время охоты барсуку приходится обходить большие территории, обшаривая поваленные деревья, обдирая кору деревьев и пней в поисках червей и насекомых. Иногда за одну охоту барсук добывает 50—70 и больше лягушек, сотни насекомых и дождевых червей. Однако в сутки он съедает всего 0,5 кг пищи и лишь к осени сильно отъедается и нагуливает жир, который служит ему источником питания в течение зимнего сна, перед спячкой он составляет от 20 до 35% массы тела барсука, слой жира в толщину достигает 4-5 см. В процессе поиска пищи барсук может раскапывать кротовьи ходы. Если в месте обитания барсука присутствует много источников пищи одного вида, то он предпочитает питаться только им, не обращая внимания на другие. Барсук никогда не ест падаль, даже в самые голодные времена.

Ввиду необходимости добычи корма у барсука сильно развито обоняние. Кроме того, из чувств хорошо развит слух.

Это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. В северных районах барсук уже в октябре—ноябре засыпает до марта—апреля; в южных районах, где зимы мягкие и непродолжительные, он либо активен круглый год, либо спячка является кратковременной и прерывистой. Спячка у барсука неглубокая, в отличие от грызунов, он может прерывать свой сон и выходить из норы во время оттепелей. Например, в Карелии выходы из нор во время оттепелей крайне редки, барсуки не удаляются от жилищ далее 50-70 метров, в то время как в более южных частях ареала барсука на северо-западе России такие выходы наблюдаются ежегодно. Во время зимнего сна температура барсука уменьшается незначительно, не ниже 34,5°. Молодые, годовалые барсуки за зиму теряют 44 % своего веса.

Барсук имеет обширный диапазон издаваемых звуков. Так, во время поиска еды он сопит и пыхтит. Общаясь между собой (например, самцы во время гона или самки с барсучатами), барсуки томно урчат (урчание отдалённо напоминает мурлыканье кошки или хрюканье). Барсучата во время игры, самки во время спаривания, а также в случае опасности барсук издаёт звуки, похожие на стрекотание, кудахтанье курицы или лай. Во время испуга барсук громко кричит, во время недовольства рычит и фыркает. Во время сна барсук иногда храпит. Помимо вышеперечисленных звуков, барсуки могут пищать, шипеть и выть. Довольно громким является звук чесания задней лапой, напоминающий частые ритмичные удары по плотной подушке.

Барсук является стопоходящим животным. Как правило, барсук передвигается довольно неуклюже, после того, как он начинает набирать вес в конце лета, он начинает передвигаться вразвалку. В целом изменение температуры воздуха коррелируется с активностью барсуков, а скорость ветра — со скоростью передвижения. Обычно барсук передвигается медленным и тяжёлым шагом или медленной трусцой, торопливым и коротким шагом (при обычном ходе равен 20–25 см), но в случае опасности он может и быстро бегать, скорость бега может достигать до 30 км/ч. Следы барсука похожи на медвежьи, но отличаются намного меньшим размером. При медленном шаге след задней лапы не полностью покрывает отпечаток передней, передвигаясь рысью, барсук ставит задние лапы в отпечатки передних лап. Длинные когти оставляют глубокие ямки, особенно заметные на мягкой почве. Барсук не таится и шумит во время передвижения, и хруст травы, листьев и веток, а также его сопение, можно слышать на расстоянии десятков метров, особенно осенью или в засушливое время года.

Барсук хорошо плавает, но предпочитает не заходить в водоёмы без особой надобности.

Социальная структура и размножение 
Барсуки принадлежат к моногамам. Пары у них образуются с осени, но спаривание и оплодотворение происходит в разные сроки, в связи с чем изменяется продолжительность беременности, имеющей длительную латентную стадию. Беременность у самки может продолжаться от 271 дня (при летнем спаривании) до 450 дней (при зимнем). Детёныши рождаются в Европе — в декабре-апреле, в России — в марте-апреле. Количество детёнышей достигает 2-6, но чаще всего их трое-четверо. Спустя несколько дней после родов самки оплодотворяются вновь. Новорождённые барсучата слепые и покрытые редкой белой шерстью, на 9-11 дни у барсучат формируется наружные ушные раковины, на 35—42 день они прозревают, спустя 4-6 недели после рождения у барсучат прорезаются молочные зубы, спустя 10 недель прорезаются первые постоянные зубы: резцы (полностью зубная система прорезается за 6 недель после этого), а в 3-х месячном возрасте уже кормятся самостоятельно. Кормление детёнышей молоком разрежается на 12 неделе и прекращается к 4-5 месяцам. Осенью, накануне спячки, выводки распадаются.

Спаривание барсуков может длиться от 15 минут до одного часа и может повторяться неоднократно на протяжении всего периода течки, длящегося 4-6 дней.

Самки становятся половозрелыми на втором году жизни, самцы — на третьем. Продолжительность жизни барсука — 10—12, в неволе — до 16 лет.

Барсуки селятся сплочёнными семейными группами (иногда называемыми кланами), по большей части агрессивно настроенными к соседним семьям и имеющим чёткое территориальное деление. Тем не менее, изредка барсуки из одной семьи захаживают на территории чужих семей, и те довольно непродолжительное время терпимо относятся к незваным гостям. Также разные семьи могут посещать одни места, пересекаясь друг с другом. Как правило, самок оплодотворяет вожак семьи, но случается, что и другие самцы покрывают самок и даже отправляются на поиски самок в другие семьи.

Наименование самки барсука — «барсучиха», словарь Даля также фиксирует лексему «барсучка», помимо обозначения барсучихи, использовавшегося для обозначения таксы. Наименование детёныша барсука — барсучонок, мнж. числ. — барсучата. Любопытно, что в английском языке для обозначения самца и самки барсука используют те же лексемы, что и для обозначения таковых у свиньи: так, самец обозначается  (хряк), а самка —  (свиноматка).

Значение и охрана

Роль в биогеоценозе 
Барсук — один из самых активных преобразователей среды в животном мире. Он роет сложные по строению норы, при этом влияет как на почву, так и на организмы, обитающие в ней. Места с большим количеством нор отличаются от мест, где таких нор нет либо они единичны. Здесь начинают произрастать другие виды растений, увеличивается мозаичность биогеоценоза. Барсучьи норы часто используют лисы, енотовидные собаки и другие виды животных, как убежище от неблагоприятных природных условий, так и для размножения.

Барсук и человек 

Барсук может переносить опасные для человека и домашних животных заболевания (бешенство, туберкулёз крупного рогатого скота путём поедания его экскрементов и т. п.). С целью контроля этих заболеваний чаще всего численность животных уменьшают путём прямого уничтожения или уничтожения их хранилищ. Сейчас в Европе в борьбе с бешенством применяют вакцинацию животных в естественных условиях. В Великобритании существует практика санитарного отстрела барсуков () с целью предотвращения распространения туберкулёза. Многие британские зоозащитники протестуют против подобной практики. С целью привлечения к проблеме санитарного отстрела барсуков в Великобритании ежегодно 6 октября отмечается национальный день барсука ().

Также барсук является болезнями, вызываемыми нематодами, например трихиниллёз.

В некоторых частях ареала барсук может создавать хранилища в полях, частных садах, под зданиями. Это может вызвать конфликт между людьми и животными.

Значительную часть рациона барсука составляют беспозвоночные, среди которых — вредители лесного и сельского хозяйства, такие, как личинки майского жука. Шкура барсука малоценна; волос используется в щетинно-щеточном производстве, в частности, для изготовления помазков, а в середине XX века барсучий мех шёл на меховые воротники. Жир используется для смазывания охотничьего оружия и обуви, а также в лекарственных целях. Мясо барсука, барсучатина, является вполне съедобным.

Барсуки, особенно пойманные молодыми, легко приручаются и при содержании в загородных домах представляют собой прекрасных домашних питомцев — они спокойны, чистоплотны и миролюбивы. Главную сложность составляет корм и необходимость холодной зимней спячки.. Барсучата, приручённые с раннего возраста, проявляют привязанность к своему хозяину.

Сохранение и охрана

Угрозы 

У барсуков почти нет естественных врагов. Угрозу для них иногда могут составлять волки, рыси и собаки — одичавшие и домашние.

Человек влияет на численность барсука как положительно, так и отрицательно. Хозяйственная деятельность в некоторых случаях может приводить к улучшению условий питания животных или условий создания нор.
С другой стороны, в результате фрагментации природных участков сетью дорог, большое количество барсуков погибает на дорогах или должно приспосабливаться к новым условиям существования при уничтожении нор. Однако наибольший вред популяциям барсука наносит прямое преследование этих зверей человеком и уничтожение подземных хранилищ.

Охрана 
В Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) барсук занесен как вид, находящийся под наименьшей угрозой исчезновения. Это объясняется тем, что он является относительно распространенным и его популяции в целом стабильны. В Центральной и Западной Европе барсук расплодился в последние десятилетия в связи с сокращением эпизоотии бешенства. Но в некоторых районах, где ведётся интенсивная хозяйственная деятельность, его численность заметно сократилась и продолжает сокращаться из-за потери местообитания или уничтожения его как «вредителя».

В России барсук внесён в Красные книги Астраханской, Тамбовской, Саратовской, Брянской областей, ЯНАО, Мордовии, Чечни, Коми, Ингушетии, Адыгеи и Санкт-Петербурга. Также барсук внесён в Красную книгу Крыма.

В культуре

Фольклор 
 В английских сказках уважительным именем барсука является  (см. Этимология).

Литература 
 Барсук Гримбарт/Гримберт является одним из персонажей средневекового западноевропейского «Романа о Лисе» (а также созданной по его мотивам поэмы Гёте «Рейнеке-лис»), он — племянник или кузен главного героя, лиса Ренара/Рейнеке/Рейнарда, и знаток религиозных догматов. В самом начале, когда выявляются многочисленные злодеяния лиса, Гримбарт пытается оправдать своего родственника. Позднее его посылают к лису, дабы тот привёл его на казнь, по пути лис исповедуется Гримбарту.
 В романе Леонида Леонова «Барсуки» мещан сравнивают с барсуками, которые беспокоятся только о собственном благополучии.
 В рассказе советского писателя Константина Паустовского «Барсучий нос» рассказчик грустит над обожжённым жиром от жареной картошки барсуком, которому он не смог помочь.
 В книге художника Василия Верещагина «Очерки, наброски, воспоминания» встречается местное название барсука — язвица.
 Барсук — достаточно популярный герой литературных произведений в Европе, особенно в Англии. Самым известным из них считается «Ветер в ивах» — детская книга английского писателя Кеннета Грэма. Образ барсука встречается в романе Гарри Килворта «Лунный зверь», в серии сказочных романов английского писателя Брайана Джейкса «Рэдволл» и других. В них барсук изображен важным, смелым, мудрым зверем.
 О питомнике для пострадавших барсуков, о их содержании как домашних питомцев рассказано в книге Паулины Киднер «История барсучихи. Мой тайный мир». Есть аудиоверсия.
 В сказочной повести «Меховой интернат» Эдуарда Успенского одним из главных героев является барсук по имени Меховой Механик, директор интерната.
 В сказке «Сказка о мистере Проныре» () английской детской писательницы Беатрис Поттер одним из главных злодеев является барсук Томми, похитивший детёнышей главных героев, кроликов, с целью съедения и пробирается в нору лиса Проныры.

Мультипликация 
 «В лесной чаще» — советский мультфильм 1954 года о барсучонке, не хотевшего копать норы и заблудившегося в лесу, оказавшись вдали от дома.
 «Пятачок» — советский мультфильм 1977 года, главным героем является барсучонок.
 «Барсук и луна» — советский казахский мультфильм 1981 года.

Изобразительное искусство 
На картинах европейских художников можно увидеть охоту на барсуков с применением собак. Также барсук изображен на почтовых марках некоторых государств.

Маскоты 
 Барсук по имени Познайка () является символом одноимённого украинского детского журнала.

В геральдике 
Барсук изображён на гербе Мегрегского и Куйтежского сельских поселений Республики Карелия (от карельского  — барсук, ср. , во втором случае — символ Мегрозера , то есть «Барсучьего озера»), а также на гербе города Шенкурска, на гербе коммуны Таис (Франция).

Также барсук является символом факультета Пуффендуй в серии романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере и, соответственно, изображён на их гербе.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Барсук — Русский Север
  
 
 Киднер Паулина — История барсучихи. Мой тайный мир

Ссылки 
 European Badger | British Wildlife

Куньи
Млекопитающие Евразии
Животные, описанные в 1758 году
Объекты охоты